Der Kanton Vic-sur-Aisne ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 50 Gemeinden in den Arrondissements Laon und Soissons, sein bureau centralisateur ist in Vic-sur-Aisne.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Vic-sur-Aisne die 25 Gemeinden Ambleny, Bagneux, Berny-Rivière, Bieuxy, Cuisy-en-Almont, Cutry, Cœuvres-et-Valsery, Dommiers, Fontenoy, Laversine, Montigny-Lengrain, Morsain, Mortefontaine, Nouvron-Vingré, Osly-Courtil, Pernant, Ressons-le-Long, Saconin-et-Breuil, Saint-Bandry, Saint-Christophe-à-Berry, Saint-Pierre-Aigle, Tartiers, Vic-sur-Aisne, Vézaponin und Épagny. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 217,00 km². Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0235.

Einwohner

Politik 

Vicsuraisne